Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2005 odbywały się w dniach 3–14 maja 2005 roku we Włoszech. Pierwsze trzy zespoły zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata U-17 w Peru.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-17 2005 została reprezentacja Turcji.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2005 we Włoszech
Piłka nożna we Włoszech